Le nom Robin des Bois (Robin Hood en version originale) fait principalement référence à un héros médiéval anglais, également appelé Robin de Locksley, dont les exploits ont donné lieu à de nombreux récits et adaptations au théâtre, au cinéma et à la télévision. Parmi celles-ci :

Musique 

 Robin des bois (1824), adaptation française de l'opéra de Weber, Der Freischütz
 Robin Hood, opéra-comique de Reginald De Koven
 Robin des Bois est une comédie musicale française.
 Robin des bois est une chanson de 1943, succès de Georges Guétary : paroles de François Llenas et musique de Francis Lopez

Filmographie

Cinéma 

 1912 : Robin Hood de Étienne Arnaud et Herbert Blaché
 1913 : Robin Hood (Robin Hood and Maid Marian) de Theodore Marston
 1922 : Robin des Bois (Robin Hood) de Allan Dwan
 1938 : Les Aventures de Robin des Bois (The Adventures of Robin Hood) de Michael Curtiz
 1946 : Le Fils de Robin des Bois (The Bandit of Sherwood Forest), de George Sherman et Henry Levin
 1952 : Robin des Bois et ses joyeux compagnons (The Story of Robin Hood and His Merrie Men) de Ken Annakin
 1954 : La Revanche de Robin des Bois (The Men of Sherwood Forest) de Val Guest
 1958 : Robin des Bois don Juan (The Son of Robin Hood) de George Sherman
 1959 : La Flèche noire de Robin des Bois (Capitan Fuoco) de Carlo Campogalliani
 1960 : Le Serment de Robin des Bois (Sword of Sherwood Forest) de Terence Fisher
 1961 : Robin des Bois et les Pirates (Robin Hood e i pirati) de Giorgio Simonelli
 1967 : Le Défi de Robin des Bois (A Challenge for Robin Hood) de C.M. Pennington-Richards
 1969 : Les Aventures galantes de Robin des Bois (The Ribald Tales of Robin Hood) de Richard Kanter
 1970 : Robin des Bois le magnifique (Il magnifico Robin Hood) de Roberto B. Montero
 1971 : La Grande Chevauchée de Robin des Bois de Calvin Jackson Padget
 1973 : Robin des Bois (Robin Hood) de Wolfgang Reitherman, célèbre dessin animé produit par Walt Disney Pictures (version animalière). Le personnage principal en est bien sûr Robin des Bois.
 1976 : La Rose et la Flèche (Robin and Marian)
 1991 : Robin des Bois, prince des voleurs (Robin Hood, Prince of Thieves) de Kevin Reynolds
 1991 : Robin des Bois (Robin Hood) de John Irvin
 1993 : Sacré Robin des Bois, parodie de Mel Brooks
 2010 : Robin des Bois de Ridley Scott
 2015 : Robin des bois, la véritable histoire d'Anthony Marciano
 2018 : Robin des Bois (Robin Hood) d'Otto Bathurst

Télévision 
 1953 : Robin des Bois, série télévisée britannique en 6 épisodes
 1955 - 1960 : Robin des Bois (The Adventures of Robin Hood), série télévisée britannique
 1958 :  Robin Hood Daffy , dessin animé de Chuck Jones
 1966 - 1969 : Robin Fusée (Rocket Robin Hood), série d'animation.
 1966 : La Revanche de Robin des Bois, téléfilm américain
 1990 - 1992: Les Aventures de Robin des Bois (Robin Hood no daibôken) est un anime du studio Tatsunoko
 1991 : Robin des Bois Junior (Young Robin Hood), série télévisée d'animation
 1997 - 1999 : Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois
 2006 - 2009 : Robin des Bois, série télévisée britannique
 

Note : seul les titres comprenant le nom Robin des Bois ou Robin Hood sont recensés ici. Pour plus de détails, voir l'article détaillé.

Autres 

 Les Robins des Bois, une troupe d'humoristes français ;
 Robin des Bois, association écologiste ;
 Robin des Bois, série de BD parue dans Vaillant et Pif gadget.
 Robin des Bois, revue de BD des Éditions Jeunesse et vacances.
 Joseph-Samuel Farinet, appelé le « Robin des Bois suisse ».

Voir aussi 
 Robin Dubois, personnage de bande dessinée ;
 Robin des Toits, une association française écologiste.
 

en:Robin Hood